Szabados Tamás (1935) operatőr
 Szabados Tamás (1948) tanár, politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Szabados Tamás (1948) matematikus